Wilim ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Wilim (* 1943), polnischer Fußballspieler
 Jerzy Wilim (1941–2014), polnischer Fußballspieler